17-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві в квітні 1948 року.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 19 шахістів.

Вперше були проведені півфінальні турніри першості республіки, що пройшли в Чернівцях та Харкові, що дозволило долучити до боротьби за звання чемпіона України переможців всіх обласних змагань. Не вклався в графік проведення відбірних змагань Київ, чемпіонат якого був третьою півфінальною групою, тому довелося вдатися до персонального відбору.

Вперше після війни в чемпіонаті взяли участь всі майстри (загалом шість), при цьому турнір зібрав найсильніший склад учасників, який могла виставити Україна на той час.

Переможцями турніру набравши по 12½ очок стали Овсій Поляк (Київ) та Олексій Сокольський (Львів). Між ними в грудні 1948 року був проведений додатковий матч, що складався з 14 партій та відбувся в Одесі в Будинку вчених. Перемогу з рахунком 9 — 5 (+6-2=6) здобув О.Сокольський та вдруге поспіль став чемпіоном України.

Зі 171 зіграної партії на турнірі  — 118 закінчилися перемогою однієї з сторін (69,0%), а 53 партії завершилися внічию.

Турнірна таблиця

Матч за 1 місце

Література 
 Журнал «Шахматы в СССР» № 6/48, стор.137-138
 Журнал «Шахматы в СССР» № 2/49, стор.48

Посилання 
 Таблиця чемпіонату
 Деякі партії чемпіонату

1948 у шахах‎
1948 в Україні
Квітень 1948
Чемпіонати УРСР із шахів